Chelepteryx är ett släkte av fjärilar. Chelepteryx ingår i familjen Anthelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Chelepteryx